Rechteverwaltung steht für:
Urheber- und Vermarktungsrechte, siehe Digitale Rechteverwaltung
Lese- und Schreibrechte eines Computernutzers, vor allem in Mehrbenutzersystemen, siehe Zugriffskontrolle